Rodzina polskich polityków:
 Jędrzej Giertych (1903 – 1992) – polityk Stronnictwa Narodowego, syn Franciszka Giertycha
 Maciej Giertych (ur. 1936) – polityk prawicowy, syn Jędrzeja Giertycha
 Wojciech Giertych (ur. 1951) – dominikanin, teolog, syn Jędrzeja Giertycha
 Marian Giertych (ur. 1965) – botanik, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Zielonogórskiego, syn Macieja Giertycha
 Roman Giertych (ur. 1971) – adwokat, polityk LPR (2001-2010), syn Macieja Giertycha